Сент-Франсис () — река в США, приток Миссисипи. Длина — 720 км, площадь бассейна 22 600 км². Среднегодовой расход воды — 167 м³/сек.

Берёт начало в штате Миссури и протекает по его юго-востоку (в том числе через национальный лес «Марк-Твен») и по северо-восточной части штата Арканзас. Течёт в южном направлении.

Используется для орошения, на реке построено водохранилище Уаппапелло. Проводятся соревнования по гребному слалому и экстремальному сплаву.

Примечания 

Притоки Миссисипи
Реки Арканзаса
Реки Миссури
География округа Филлипс (Арканзас)
География округа Ли (Арканзас)
География округа Сент-Франсис (Арканзас)
География округа Кросс
География округа Криттенден (Арканзас)
География округа Пойнсетт
География округа Крейгхед
География округа Грин (Арканзас)
География округа Клей (Арканзас)